Osiedle Złotej Jesieni w Krakowie
 Osiedle Złotej Jesieni w Ostrowcu Świętokrzyskim

Złotej Jesieni